Сан Хоакин дел Монте има више значења:

 Сан Хоакин дел Монте (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хоакин дел Монте (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику